Burg Löwenberg steht für:

 Burg Löwenberg (Brandenburg), Burgruine im Land Brandenburg
 Burg Löwenberg (Graubünden), Burgruine im Kanton Graubünden